

Pessoas
François Couperin
François Cévert
François Darlan
François De Loys
François Roffiaen

Desambiguações de antropônimos

ru:Франциск